Neustadttor ist der Name mittelalterlicher Stadttore in:

 Neustadttor (Braunschweig), siehe Befestigungsanlagen der Stadt Braunschweig
 Neustadttor (Warschau), siehe Warschauer Altstadt